Geneva est le nom de la ville de Genève dans plusieurs langues. C'est aussi le nom de plusieurs localités aux États-Unis :

 Geneva, Alabama ;
 Geneva, Floride ;
 Geneva, Géorgie ;
 Geneva, Illinois ;
 Geneva, Indiana ;
 Geneva, Iowa ;
  , Michigan ;
 Geneva, Minnesota ;
 Geneva, Nebraska ;
 Geneva, New York, localité du comté d'Ontario ; ;
 Geneva, New York, ville du comté d'Ontario ;
 Geneva (Ohio) :
 Geneva ;
 Geneva ;
 Geneva, Pennsylvanie ;
 Geneva, Washington ;
 , Wisconsin.

Voir aussi 
 
 Geneva, une police d'écriture
 Geneva Steel d'Orem, usine sidérurgique, aux États-Unis
 Geneva, un système d'exploitation pour ordinateurs Atari ST

Homonymie de localités aux États-Unis